Festinger ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Festinger (1919–1989), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Robert Festinger, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur